Le tournoi de tennis de Canton est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier III, se dispute du 24 au .

Virginie Razzano remporte le simple dames. En finale, elle bat Tzipora Obziler, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Peng Shuai et Yan Zi.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canton
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Canton
Sport en Chine en 2007
Tennis en septembre 2007